Иван Степанович Оборочану (1937 — ?) — бригадир виноградарской бригады колхоза имени Ленина Чимишлийского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда	(08.04.1971). Член КПСС с 1965 г.

Родился 26.06.1937 в с. Селемет Чимишлийского района Молдавии в семье потомственного виноградаря.

В 1952—1956 гг. прицепщик, с 1956 г. виноградарь и затем звеньевой колхоза имени Ленина Чимишлийского района.
После службы в армии окончил агрономическую школу в Кахульском районе (1961) и в 1962 г. назначен бригадиром виноградарской бригады колхоза имени Ленина.

В 1966—1970 гг. его бригада получила среднюю урожайность винограда 73,5 ц/га.

Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

В 1984 г. его бригада на закреплённой площади более 200 га получила винограда по 90 ц/га.

Работал бригадиром до конца 1980-х гг.

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР. Делегат съезда КПСС (1986).

Источники 
 За высокие урожаи винограда (Из опыта работы Героя Соц. Труда И. С. Оборочану [Колхоз им. Ленина Чимишлийск. р-на]) / П. И. Букатарь, Э. Б. Букатарь. — Кишинев : «Картя молдовеняска», 1975 С. — 25 с.
 Малых Л. Виноградарь — сын виноградаря. [О Герое Соц. Труда И. С. Оборочану. Колхоз им. Ленина, Чимишлийский район). — Сов. Молдавия, 1971, 15 апр.
 Фото http://photo.rgakfd.ru/photo/1077724
 Энчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ. Академия де Штиинце а РССМ. Akademii︠a︡ de Shtiint︠s︡e a Republichiĭ Sovetiche Sochialiste Moldoveneshtʹ, 1975
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС